Pimpinella panatjan är en flockblommig växtart som beskrevs av Charles-François Brisseau de Mirbel och Rosenthal. Pimpinella panatjan ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
panatjan